Stuart Anderson est un nom pouvant désigner :

 (1922-2016), restaurateur et homme d'affaires américain
 (né en 1961), joueur américain de football américain
 (né en 1974), joueur australien de football australien
Stuart Anderson (né en 1976), homme politique conservateur britannique
 (né en 1986), joueur de football écossais

Voir aussi
 (1908-1990), scientifique et professeur de chimie britanno-australien

Anderson, Stuart